Valdeón est un toponyme de l'Espagne dans la province de León. C'est également un patronyme.

Valdéon peut faire référence à :

Vallée de Valdeón 
 La Vallée de Valdeón est une vallée de la Province de León dans les Pics d'Europe, intégrée dans la montagne orientale. Elle jouxte les Asturies au nord et la Cantabrie à l'est. Elle est enclavée entre le Cornión et le massif des Urrieles, les deux principaux massifs des Pics d'Europe.

Commune 
Le terme espagnol « municipio », traduit en français par commune, désigne un ensemble de localités autour d'une capitale.
 Posada de Valdeón, commune (municipio) de la province de León dans la communauté autonome de Castille-et-León, qui comprend 8 localités. Posada de Valdeón est la capitale de cette commune.

Localités 
Les localités suivantes font partie de la commune (municipio) de Posada de Valdeón :
 Caín de Valdeón
 Caldevilla de Valdeón
 
 Los Llanos de Valdeón
 Posada de Valdeón

Fromage 
 Le Picón de Valdeón, un fromage à pâte persillée fabriqué dans la vallée de Valdeón en Espagne

Personnalités 
  (1936-2009), écrivain médiévaliste espagnol
 Julio Valdeón Blanco (1976-), romancier espagnol, fils du précédent
 Rosa María Valdeón Santiago (1960-), une médecin et femme politique espagnole du Parti populaire
 Guzman Amado Gutiérrez Valdeón, un homme politique espagnol

Références